Pike River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pike River (vattendrag i Australien), South Australia,

Kanada 

 Pike River (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar